Catedral de San Pablo se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, pudiéndose referir el de San Pablo a su advocación (Catedral de "la advocación"), o a su localización (Catedral de "Ciudad").

Advocación 
San Pablo como advocación a Pablo de  Tarso

Catedrales

Catedral de San Pablo, en Tirana

Catedral de San Pablo, en Bendigo, Victoria
 Catedral de San Pablo, en Melbourne, Victoria
 Catedral de San Pablo, en Sale, Victoria

Catedral de San Pablo, en Münster

Catedral de San Pablo, en Lieja

Catedral de San Pablo, en São Paulo

Catedral de San Pablo de la Cruz, en Ruse

Catedral de San Pablo, en Alberta
 Catedral de San Pablo, en London, Ontario
 Catedral de San Pablo, en Saint-Paul
 Catedral de San Pablo, en Regina, Saskatchewan
 Catedral de San Pablo, en Saskatoon

Catedral de San Pablo, en Incheon

Catedral de San Pablo, en Abiyán

Estado A-I
 Catedral de San Pablo, en Birmingham, Alabama
 Catedral de San Pablo, en San Diego, California
 Catedral de San Pablo, en Peoria, Illinois
 Catedral de San Pablo, en Springfield, Illinois
 Catedral de San Pablo, en Des Moines, Iowa
Estado M-N
 Catedral de San Pablo, en Boston, Massachusetts
 Catedral de San Pablo, en Worcester, Massachusetts
 Catedral de San Pablo, en Detroit, Míchigan
 Catedral de San Pablo, en St Paul, Minnesota
 Catedral de San Pablo, en Buffalo, Nueva York
 Catedral de San Pablo, en Syracuse, Nueva York

Estado O-W
 Catedral de San Pablo, en Oklahoma City, Oklahoma
 Catedral de San Pablo, en Erie, Pensilvania
 Catedral de San Pablo, en Pittsburgh, Pensilvania
 Catedral de San Pablo, en Burlington, Vermont
 Catedral de San Pablo, en Yakima, Washington

Catedral de San Pablo el Ermitaño, en San Pablo
 Catedral de San Pablo, en Vigan

Catedral de San Pablo, en Embu
 Catedral de San Pablo, en Nairobi

Catedral de San Pablo, en Calcula (:w:en)

Catedral de San Pablo, en Macao

Catedral de San Pablo, en La Valeta
 Catedral de San Pablo, en Mdina

Catedral de San Pablo, en Pemba

Catedral de San Pablo, en Dunedin
 Catedral de San Pablo, en Wellington

Catedral de San Pablo, en Lisboa

Catedral de San Pablo, en Londres, Inglaterra
 Catedral de San Pablo, en Dundee, Escocia

Catedral de San Pablo, en Gátchina

Catedral de San Pablo, San Pablo, isla Santa Elena, Atlántico Sur

Catedral de San Pablo, en Namirembe Hill, Kampala